Влади́мир Ша́пошников:
 Шапошников, Владимир Георгиевич (1870—1952) — советский химик, учёный-технолог, академик АН УССР.
 Шапошников, Владимир Григорьевич (1905—1942) — советский астроном.
 Шапошников, Владимир Михайлович (1910—1975) — Герой Советского Союза.
 Шапошников, Владимир Николаевич (1884—1968) — советский микробиолог, основоположник отечественной промышленной микробиологии, академик АН СССР.
 Шапошников, Владимир Петрович (род. 1970) — председатель Российского профсоюза работников строительных специальностей и сервисных организаций.